Fiche peut faire référence à :
 la fiche,  papier cartonné servant à différents usages ;
 la fiche électrique, un connecteur mobile permettant de raccorder un fil électrique à une prise électrique
 en particulier fiche banane ;
 la fiche, un outil de tailleur de pierre ou de maçon servant ;
 la fiche d'une ferme (construction – charpente).

 Fiche, ou Fitche, ville éthiopienne de la région Oromia.

Voir aussi 
 Les Fiches du cinéma, une revue bimensuelle de cinéma.